

Пшечув — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Пшечув — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства